Francisco Javier Errázuriz puede referirse a:

 Francisco Javier Errázuriz Larraín (1711-1767), comerciante y político y regidor por Santiago, tronco de una de las más importantes familias de Santiago.
 Francisco Javier de Errázuriz Aldunate (1760-1837), político chileno, diputado del Primer Congreso Nacional en 1811.
 Francisco Javier Errázuriz Ossa (1933-), cardenal chileno, arzobispo de Santiago entre 1998 y 2011.
 Francisco Javier Errázuriz Sotomayor (1802-1881), político chileno, diputado entre 1840 y 1849.
 Francisco Javier Errázuriz Talavera (1942-), empresario y político chileno, candidato presidencial en las elecciones de 1989 y senador entre 1994 y 2002.